De FA Community Shield 2022, ook bekend als de McDonald's FA Community Shield om sponsorredenen, was de honderdste editie van de Engelse supercup, georganiseerd door de FA. De wedstrijd werd op 30 juli 2022 gespeeld tussen bekerwinnaar Liverpool FC landskampioen Manchester City in het King Power Stadium te Leicester. Liverpool FC won de wedstrijd met 3–1.

Voor het eerst in tien jaar werd de Community Shield niet in het Wembley Stadium gespeeld, omdat in dat stadion een dag later de finale van het EK vrouwenvoetbal gespeeld werd. Craig Pawson leidde de wedstrijd, nadat hij dat eerder bij de editie van 2016 deed. Leicester City was vooraf de titelhouder, maar kreeg niet de kans om de titel te verdedigen.

Liverpool FC nam 23 keer eerder deel aan de Community Shield, waarvan de laatste keer in 2020, en won 15 keer, waarvan de laatste keer in 2006. Manchester City nam 13 maal eerder deel aan de Community Shield, waarvan de laatste keer in 2021, en won 6 keer, waarvan de laatste keer in 2019, de enige eerdere keer dat Manchester City en Liverpool tegenover elkaar stonden om de Community Shield.

Wedstrijd

Details 

FA Community Shield
Supercup voetbal in 2022
Liverpool FC
Manchester City FC
Sportevenement in Engeland